Бану Хиляль ( — потомки полумесяца) — многозначное словосочетание, происхождение связано с арабским бедуинским племенем Бану Хиляль, сыгравшим большую роль в карматском движении и в истории арабизации Северной Африки.
 Бани Хиляль — деревня в мухафазе Балджураши, провинция Эль-Баха (Саудовская Аравия)
 Бани Хиляль — деревня в мухафазе Асьют (Египет)
 Бани Хиляль — деревня в мухафазе Сохаг (Египет)
 Бани Хиляль — деревня в мухафазе Шаркия (Египет)
 Бани Хиляль — деревня в мухафазе Дакахлия (Египет)
 Бани Хиляль — деревня в провинции Эль-Джадида региона Дуккала-Абда (Марокко)
 Тагриба бани хиляль — эпос племени Бану Хиляль
 Сира бани хиляль — эпос племени Бану Хиляль

См. также 
 Хиляль
 Аль-Хиляль